Müssingen ist ein Ortsname:

 Müssingen, Bauerschaft in der Gemeinde Everswinkel, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen; siehe Everswinkel#Gemeindegliederung
 Müssingen (Soltendieck), Ortsteil von Soltendieck, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Müssingen (Warendorf), Stadtteil von Warendorf, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen